Krister Brandt kan syfta på:

* Krister Brandt (född 1933), svensk bibelöversättare
 Krister Brandt (1943–2005), svensk författare